Кунцы — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Кунцы — деревня в Белыничском районе Могилёвской области.
 Кунцы — деревня в Круглянском районе Могилёвской области.